Blaze  o L'escàndol Blaze , biopic estatunidenc dirigit per Ron Shelton estrenat l'any 1989
 Blaze (grup de metal), formació britànica de heavy metal formada l'any 2000 per Blaze Bayley 
 Elzéar Blaze (Cavalhon, 1788 - París, 1848), escriptor francès, especialista en obres de caça
 François-Henri-Joseph Blaze o Castil-Blaze (Cavalhon, Vaucluse, 1784 - París, 1857), musicògraf i crític
 Henri-Sébastien Blaze (Cavalhon, 1763 - 1833), compositor i notari 
 Ange Henry Blaze o Henry Blaze de Bury (Avinyó, Valclusa, 1813 - París, 1888), poeta, dramaturg, crític i compositor francès